En Pologne, Januszówka est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Januszówka, village.

dans la voïvodie de Lublin
 Januszówka, village du powiat de Łęczna,
 Januszówka, village du powiat de Łuków.

dans la voïvodie de Mazovie
 Januszówka, village.